Dit is de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2002 van Leefbaar Nederland.

De partij diende in elke kieskring een andere lijst in, waarbij er verschillen waren in de samenstelling van mensen en de volgorde. Constante factoren tussen deze lijsten waren het lijsttrekkerschap van Fred Teeven en de plaatsen aan het einde van de lijst.

De lijst 
vet: verkozen
schuin: voorkeurdrempel overschreden

Leefbaar Nederland